Szwajcaria:
 Kufen – dawna nazwa gminy Coeuve

Osoby:
 Thomas Kufen – niemiecki polityk